E105 — пищевая добавка
 E105 — Европейский маршрут E105